Gehrcke ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Gehrcke (1878–1960), deutscher Physiker
 Rolf Gehrcke (* 1932), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Gehrcke (* 1943), deutscher Politiker (Die Linke)

Siehe auch:
 Geerken
 Gehrke
 Gercke
 Gerke
 Gerken